Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо.

Штеффі Граф виграла свій шостий титул Вімблдону, у фіналі перемігши Санчес Вікаріо з рахунком 4–6, 6–1, 7–5.

Станом на 2018 рік матч другого раунду між Патрісією Гі-Буле і Чандою Рубін залишається найдовшим за історію матчем на Вімблдоні серед жінок. Він тривав 3 години і 45 хвилин.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Марі П'єрс (2 коло)
  Кіміко Дате (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (4 коло)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Анке Губер (4 коло)
  Наташа Звєрєва (3 коло)
  Іва Майолі (1 коло)
  Емі Фрейзер (2 коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Наоко Савамацу (3 коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (2 коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1995 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір